Subang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Subang (distrikt i Indonesien, lat -6,58, long 107,76), Jawa Barat, 
 Kabupaten Subang, kabupaten, Jawa Barat, 
 Kecamatan Subang (distrikt i Indonesien, lat -7,13, long 108,56), Jawa Barat, 
 Desa Subang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar